Pušća est un toponyme qui peut désigner :
Pušća, une municipalité de Croatie située dans le comitat de Zagreb ;
Pušća, une localité de Croatie située dans la municipalité de Zagorska Sela, comitat de Krapina-Zagorje.